Osoby o tym nazwisku:
 Gedeon Burkhard – niemiecki aktor, reżyser, scenarzysta
 Hans Burkhard – liechtensteinski narciarz alpejski
 Paul Burkhard – szwajcarski kompozytor, pianista i dyrygent
 Willy Burkhard – szwajcarski kompozytor